«Ли́нфилд» () — североирландский футбольный клуб из Белфаста. Основан в 1886 году. Домашние матчи проводит на арене «Уиндзор Парк», также являющегося стадионом национальной сборной. Самый титулованный футбольный клуб Северной Ирландии.

История 
Футбольный клуб «Линфилд» был основан в Белфасте в 1886 году. Инициаторами создания нового спортивного общества выступили рабочие местной прядильной фабрики. Стадион решили устроить прямо за заводом. Первая арена клуба получила название «Мэдоу».

В 1889-м клуб переехал на Алстервил авеню. В 1890-м принял участие в первом в истории розыгрыше чемпионата Северной Ирландии и стал его победителем. «Линфилд» вместе с «Глентораном» и «Клифтонвиллом» составляют тройку команд поныне выступающих в элите североирландского футбола, которые принимали участие в первом чемпионате страны.

В 1904 году команду ожидал ещё один переезд — на этот раз на Уиндзор-Авеню. Тамошняя арена «Уиндзор Парк» и является домашним стадионом клуба на протяжении более ста лет. Кроме этого, здесь же проводит домашние матчи национальная сборная Северной Ирландии.

В начале прошлого века главным конкурентом считался «Белфаст Селтик», но затем звание самого известного дерби Северной Ирландии прочно перешло к паре «Линфилд» — «Гленторан».

Клуб — рекордсмен по количеству чемпионских титулов. У «Гленторана» 23 победы в Премьер-лиге Северной Ирландии. У «Белфаст Селтик», который развалился в середине прошлого века, чемпионских титулов 14.

«Линфилд» 22 раза выигрывал в одном сезоне и золото чемпионата, и Кубок.

Самое значимое достижение «Линфилда» в еврокубках датировано сезоном 1966/67, когда он добрался до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов.

Знаковые фигуры 
Многолетний капитан «синих» Ноэль Бэйли является обладателям выдающегося рекорда клуба: он провел за 20 лет более 1000 матчей за клуб. В истории «Линфилда» он занимает место наравне с Томми Дикинсом, капитаном команды в триумфальный период 1961—1962 годов, когда клуб одержали победы в семи турнирах.

Лучший бомбардир в истории клуба — Гленн Фергюсон, по прозвищу «клин». Он забил 285 голов за «Линфилд». Мартин Макгоухэй в середине 80-х стал обладателем «Серебряной бутсы». Легенда Англии и «Ньюкастла» Джэки Милберн также является одним из героев ФК «Линфилд», в котором он играл в конце 50-х.

Достижения клуба 
 Премьершип
  Чемпион (56) (рекорд): 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1897/98, 1901/02, 1903/04, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1910/11, 1913/14, 1921/22, 1922/23, 1929/30, 1931/32, 1933/34, 1934/35, 1948/49, 1949/50, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1974/75, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1992/93, 1993/94, 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
  Вице-чемпион (23): 1893/94, 1898/99, 1899/90, 1902/03, 1927/28, 1928/29, 1930/31, 1947/48, 1950/51, 1952/53, 1956/57, 1962/63, 1966/67, 1967/68, 1980/81, 1987/88, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2008/09, 2013/14, 2014/15, 2015/16 

 Кубок Северной Ирландии
  Победитель (44) (рекорд): 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1897/98, 1898/99, 1901/02, 1903/04, 1911/12, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1918/19, 1921/22, 1922/23, 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1938/39, 1941/42, 1944/45, 1945/46, 1947/48, 1949/50, 1952/53, 1959/60, 1961/62, 1962/63, 1969/70, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1993/94, 1994/95, 2001/02, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2016/17, 2020/21
  Финалист (21): 1893/94, 1913/14, 1917/18, 1925/26, 1931/32, 1936/37, 1940/41, 1943/44, 1957/58, 1960/61, 1965/66, 1967/68, 1972/73, 1974–75, 1975–76, 1976/77, 1982/83, 1984/85, 1991/92, 2000/01, 2015/16

 Кубок североирландской лиги 
  Победитель (10) (рекорд): 1986/87, 1991/92, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2005/06, 2007/08, 2018/19

  Финалист (3): 1988/89, 2002/03, 2004/05

 Суперкубок Северной Ирландии
  Победитель (4): 1993, 1994, 2000, 2017

Статистика выступлений в еврокубках 
Данные приведены по состоянию на 20.07.2011 года

 В Кубке/Лиге чемпионов лучшее достижение выход в 1/4 финала в сезоне 1966/67 годов.
 Самая крупная победа: 6:1 над «Арисом» (Люксембург) в 1966 году.
 Самое крупное поражение: 0:8 от «Црвены Звезды» (Югославия) в 1968 году, 0:8 от «Эйндховена» (Голландия) в 1975 году.

Выступления в еврокубках 

* — После матча «Динамо» (Тбилиси) — «Линфилд» судья доложил УЕФА о попытке дачи взятки на сумму 5000 долларов США представителями хозяев, впоследствии результат матча был аннулирован, а грузинский клуб был дисквалифицирован из еврокубков.

** — По регламенту противостояния на 1-м и 2-м предварительном раундах Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоят из одного матча.

*** — «Дрита» отказалась участвовать в матче из-за выявления у нескольких футболистов команды положительного теста на COVID-19.

Стадион 
Стадион «Уиндзор Парк», домашняя арена клуба, расположен в южной части Белфаста. Он вмещает более 24 тысяч зрителей, однако сидячих мест только 12 324.

Дерби и ультрас 
У «Линфилда» есть дерби, это матчи с клубом «Гленторан» (это противостояние называется Big Two Derby). Так же, соперником является «Шемрок Роверс».

Ультрас-группа «Линфилда»: «Section F». Друзьями считаются фанаты клубов «Челси», «Рейнджерс», основанными на юнионистских политических взглядах. Союз поклонников этих клубов носит название «Blues Brothers».

Известные игроки 

* Игроки, имеющие опыт за национальную сборную

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Blues Brothers